Eiden ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Eiden (1925–2017), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Hans Eiden (1901–1950), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hanns-Christoph Eiden (* 1956), Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
 Nikolaus Eiden (1901–1956), deutscher Politiker (NSDAP)
 Patrick Eiden-Offe (* 1971), deutscher Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Peter Eiden (* 1831), preußischer Notar und vertretungsweise Landrat des Kreises Waldbröl
 Reiner Eiden (1932–2018), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Eijden
 Eyden
 Aiden